

Sigles 
IPC est un sigle qui peut signifier :

 Indicateur de performance de coûts, indicateur clé de performance en gestion de projet, basé sur la gestion de la valeur acquise.
 Indice de perception de la corruption, classement évaluent 178 pays, échelle de 0 à 10.
 Indice de pouvoir chlorosant, en viticulture.
 Indice des prix à la consommation, indicateur généralement utilisé pour mesurer l'inflation.
 Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicateur de la bourse de Mexico.
 Ingénieur des ponts et chaussées, fonctionnaire formant le principal corps d'encadrement du ministère chargé de l'écologie.
 Inspecteur du permis de conduire.
 Institut de philosophie comparée.
 Institut Paoli-Calmettes, pôle hospitalier de soins, recherche et enseignement sur les maladies cancéreuses, à Marseille (France).
  (Institute of Printed Circuits), une association professionnelle de normalisation des exigences d'assemblage et de production des équipements électroniques.
 Instructions par cycle, en informatique, indicateur de la performance d'un microprocesseur.
 Integrated Food Security Phase Classification, outil pour améliorer l'analyse et la prise de décision en matière de sécurité alimentaire.
 Inter-Process Communication, communication inter-processus.
 International Paralympic Committee, Comité international paralympique.
 International Patent Classification', classification internationale des brevets.
 Interrogatoire de première comparution.
 Iraq Petroleum Company'', compagnie pétrolière de l'Irak jusque dans les années 1970.

Code 
IPC est un code qui peut signifier :
 Aéroport international Mataveri, un aéroport de l'Île de Pâques (Chili), selon le Code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports